Weatherford (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Weatherford (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.